Alexander Webster, Alex Webster
 Alexander Webster (1707–1784) – szkocki pisarz i duchowny Kościoła Szkocji
 Alexander Webster (1734–1810) – amerykański polityk, parlamentarzysta stanowy w Nowym Jorku
 Alexander Webster, Alex Webster (1908–1964) – australijski krykiecista
 Alex Webster, Alexander Webster (1931–2012) – amerykański futbolista 
 Alexander Webster (1933–1994) – południowoafrykański bokser, olimpijczyk
 Alex Webster (ur. 1969) –  amerykański muzyk, kompozytor, autor tekstów i instrumentalista, basista Cannibal Corpse